w mitologii greckiej:
 Teleboas –  jeden z pięćdziesięciu synów Likaona, władcy Arkadii
 Teleboas – syn Pterelaosa, eponim szczepu Telebojów, który zawładnął wyspą Leukadią

Przypisy

Bibliografia